Linea 9 – linea della metropolitana di Barcellona
 Linea 9 – linea della metropolitana di Madrid
 Linea 9 – nome alternativo della linea Serpuchovsko-Timirjazevskaja della metropolitana di Mosca
 Linea 9 – linea della metropolitana di Osaka
 Linea 9 – linea della metropolitana di Parigi
 Linea 9 – linea della metropolitana di Seul
 Linea 9 – linea della metropolitana di Shanghai
 Linea 9 – nome alternativo della linea Chiyoda della metropolitana di Tokyo
 Linea 9 – linea della metropolitana di Valencia